Lamboy ist 

 ein Stadtteil Hanaus in Hessen, siehe Hanau-Lamboy

Lamboy ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume de Lamboy (ca. 1590–1659), Feldherr während des Dreißigjährigen Krieges
 Paul Lamboy (1927–2000), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)